Assunzione, fase iniziale di un rapporto di lavoro
 Assunzione in cielo
 Assunzione di Maria
 Assunzione di Mosè